FNI est un sigle qui peut désigner :
 Fédération nationale des indépendants, un ancien parti politique français ;
 Fédération nationale des infirmiers, un syndicat infirmier français ;
 Fédération naturiste internationale ;
 Fichier national des immatriculations, en France ;
 Front des nationalistes intégrationnistes, une milice de République démocratique du Congo ;
 Traité FNI (où FNI signifie forces nucléaires à portée intermédiaire), un traité entre les États-Unis et l'Union soviétique concernant leurs forces nucléaires à portée intermédiaire.